Жанвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Жанвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Жанвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос